Sérurier ist der Familienname folgender Personen: 

 Jean Mathieu Philibert Sérurier (1742–1819), französischer Revolutionsgeneral, Marschall und Pair von Frankreich
 Louis Barbe Charles Sérurier (1775–1860), französischer Generalkonsul von Napoleon Bonaparte bei Thomas Jefferson 
 Paul Sérusier (1864–1927), französischer Maler